Монтана — індіанський народ у США, який проживав на землях штату Монтана.

Топонім 

 Монтана — штат на півночі США.
 Монтана — місто у США.
 Монтана — місто у Болгарії.
 Монтана — гора (2760 м) у горах Макензі на території Юкон (Канада).